On distingue :

Hydronymes 
 le Louet, bras de la Loire au sud d'Angers.
 le Louet (Pyrénées-Atlantiques), affluent de l'Adour en Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées).